Toponímia:
Virgili (la Riera de Gaià), nucli de població de la Riera de Gaià.
Virgili (Seva), edifici de Seva
 el Virgili, el Temple i Ca n'Abril, nucli de població de Santa Maria de Palautordera.
 la Masia del Virgili, nucli de població de Roda de Berà.
 Biografies:
 Virgili, poeta romà
 Marc Virgili, tribú de la plebs el 87 aC 
 Gai Virgili, pretor el 62 aC
 Virgili de Salzburg, (700-784), clergue irlandès, astrònom i bisbe de Salzburg
 Enric Virgili Carbonell